Elpis – żona Heroda Wielkiego
 (59) Elpis – planetoida
 Elpis/Elpida – grecka bogini nadziei
 Elpis – czasopismo teologiczne wydawane w latach 1926–1939 przez Studium Teologii Prawosławnej 
 Elpis – czasopismo teologiczne